Oare puede hacer referencia a:

 Oare, una parroquia civil y un pueblo en el condado de Kent (Inglaterra).
 Oare, una parroquia civil en el condado de Somerset (Inglaterra).
 OARE (Organización Anarquista de la Región Española), una organización anarquista fundada en 1888.